«В городе Сочи тёмные ночи» — советский фильм 1989 года, представитель так называемого «кооперативного кино», участник Каннского кинофестиваля 1990 года.

Сюжет 
Действие картины происходит в разных городах — Москве, северном провинциальном городке и в Сочи. Персонажи — обычные люди — врачи и артисты, продавцы и рабочие, оказавшиеся перед лицом последствий событий Перестройки. Главные герои: Лена (Наталья Негода) — 24-летняя недоучившаяся студентка, брошенная любимым человеком и пытающаяся наладить свою жизнь. Сантехник Степаныч 45 лет (Алексей Жарков) — матёрый аферист, ловко входящий в доверие к людям и исчезающий с крупными суммами денег. 
Другие действующие лица — их знакомые, коллеги, родные, пути которых постоянно пересекаются.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Мария Хмелик
 Режиссёр — Василий Пичул
 Оператор — Ефим Резников
 Художник — Николай Терехов
 Композитор — Владимир Матецкий
 Продюсер — Марк Левин

Литература 
 Абдуллаева З. Спасибо сердце, что ты умеешь... : рецензия на фильм «В городе Сочи темные ночи» // Искусство кино. – 1990. – № 6. – С. 23–27.
Верник В. «В городе Сочи темные ночи» : интервью с режиссером о новом фильме // Неделя. – 1990. – № 3. – С. 12. 
Симанович Г. Он просто жил, взрослел и наблюдал // Культура и жизнь. – 1989. – № 7. – С. 32.

Ссылки 
 «В городе Сочи тёмные ночи» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
  
 «В городе Сочи тёмные ночи»» на сайте YouTube

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1989 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы, снятые на базе киностудии имени М. Горького
Фильмы СССР 1989 года